Guatimozín pode referir-se a:

 Guatimozín - um dos nomes dados por cronistas espanhóis ao último imperador asteca Cuauhtémoc;
 Guatimozín - localidade e município da província de Córdoba, Argentina;
 Guatimozín - nome adotado por Dom Pedro I ao ser iniciado na Maçonaria.

Desambiguação